BISS oder BiSS steht für:
 Basic Interoperable Scrambling System, Verschlüsselungssystem für Satelliten-Übertragungen im Broadcast-Bereich
 Berliner Institut für Sozialwissenschaftliche Studien
 Bildung durch Sprache und Schrift, Bund-Länder-Initiative zur Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung
 Bidirektional/Seriell/Synchron BiSS Interface, serielle Sensorenschnittstelle
 Bürger in sozialen Schwierigkeiten, BISS (Straßenzeitung), monatlich in München erscheinende Straßenzeitung
 Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren, bundesweit tätiger Fachverband für die Interessen und Selbsthilfe von älteren Schwulen

Biss steht für
 den Vorgang des Beißens, siehe Biss

Biss ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Biss (* 1977), US-amerikanischer Mathematiker und Politiker
 Eula Biss (* 1977/1978), US-amerikanische Essayistin und Dokumentarschriftstellerin 
 Harry Biss (1919–1997), US-amerikanischer Jazzpianist
 Leon Biss, britischer Fotograf 
 Tom Biss (* 1993), neuseeländischer Fußballspieler

Abkürzung